Albådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Albådan, Korsholm, Österbotten, 
 Albådan, Malax, Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar